Asselstine est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1953), joueur américain de baseball
 (1895-1966), joueur canadien de hockey sur glace
 (né en 1946), joueur canadien de hockey sur glace
William James Asselstine (1891-1973), homme politique canadien de Colombie-Britannique

Autre
Asselstine, communauté de la ville de Loyalist en Ontario

Homonymie de patronyme